Charles Hering Sr, (1764 - 1815), relieur britannique
 Constantin Hering (1800-1880), médecin américain d'origine allemande 
 Ewald Hering (1834 – 1918), physiologiste prussien spécialisé dans la vision des couleurs et la perception spatiale
 Jackie Hering (1984-), triathlète américaine.
 Pierre Héring (1874-1963), officier général français.
 Erich Martin Richard Hering (1893-1967), entomologiste allemand

Hering (Otzberg); quartier de la commune allemande d'Otzberg